Primera División de Chile 2011 var den högsta divisionen i Chile för säsongen 2011. Ligan bestod av två separata serier - Apertura och Clausura - där den första spelades under den chilenska sommaren och hösten (januari-juni) och den senare spelades under den chilenska våren och sommaren (juli-december). Båda serierna bestod av 18 lag där alla mötte varandra en gång. Efter sjutton omgångar spelades ett slutspel mellan de åtta främsta lagen där mästaren korades. Efter att de båda serierna spelats, slogs resultaten ihop för att få en sammanlagd tabell som bland annat avgjorde vilka lag som flyttades ner och vilka som fick kvala för att vara kvar. Regerande mästare från säsongen 2010 var Universidad Católica.

Kvalificering för internationella turneringar
Copa Sudamericana 2011:
Deportes Iquique (som vinnare av Copa Chile 2010)
Universidad Católica (som vinnare av grundserien i Apertura 2011)
Universidad de Chile (som vinnare av playoff-matchen till Copa Sudamericana)
Copa Libertadores 2012:
Universidad de Chile (som vinnare av Apertura och Clausura 2011)
Universidad Católica (som bästa finalist)
Unión Española (som bäst placerade icke-kvalificerade lag i den sammanlagda tabellen)

Dessutom blev laget som vann grundserien av Torneo Clausura kvalificerade till Copa Sudamericana 2012, vilket denna säsong blev Universidad de Chile. Men eftersom Universidad de Chile vann Copa Sudamericana 2011, och därmed vann en direktplats till 2012 års säsong, gick Cobreloa till Copa Sudamericana 2012 istället för Universidad de Chile.

Apertura
Serien bestod av 18 lag som spelade en match var mot varandra, vilket innebar 17 omgångar.

K = Klara för slutspel.

Laget som hamnade på första plats kvalificerade sig till Copa Sudamericana som Chile 2. Laget som hamnade på andra plats fick spela ett playoff mot Deportes Concepción (tvåan i Copa Chile 2010) där vinnaren kvalificerade sig till Copa Sudamericana som Chile 3. Dessutom fick lag från plats ett till åtta spela slutspel.

Slutspel
I slutspelet deltog lag från plats 1 till 8 i grundserietabellen. Slutspelet spelades i dubbelmöten. Det lag som står överst i slutspelsträdet nedan var det lag som spelade hemma i match 2. Vinnaren av slutspelet, i detta fall Universidad de Chile, blev mästare av Torneo Aperutra. Om det blev lika totalt efter de två spelade matcherna så skulle det laget som placerade sig bäst i tabellen gått vidare. Bortamålsregeln, förlängning eller straffsparksläggning tillämpades inte.

Playoff till Copa Sudamericana
Playoff-mötet spelades i ett dubbelmöte mellan tvåan av grundserien i Tornea Apertura och tvåan av Copa Chile 2010, vilket innebar att Universidad de Chile och Deportes Concepción, för att bestämma vilket lag som skulle gå till Copa Sudamericana 2011. Universidad de Chile vann med 4-2 totalt efter 2-2 borta och 2-0 hemma.

Clausura
Lag 1 till 8 gick till slutspel. Vinnaren av grundserien kvalificerade sig till Copa Sudamericana 2012. Eftersom Universidad de Chile vann Copa Sudamericana 2011 blev laget automatiskt kvalificerade dit. Därmed gick tvåan i tabellen vidare till Copa Sudamericana 2012 istället. Lag som flyttades ner eller skulle spela kvalspel enligt den sammanlagda tabellen kunde inte delta i ett slutspel.

K = Klara för slutspel.

Sortering: 1 - Poäng; 2 - Vinster; 3 - Målskillnad; 4 - Gjorda mål; 5 - Gjorda bortamål; 6 - Antal röda kort; 7 - Antal gula kort; 8 - Lottdragning.

Slutspel
I slutspelet deltar lag från plats 1 till 8 i grundserietabellen för Torneo Clausura. Slutspelet spelades i dubbelmöten. Det lag som står överst i slutspelsträdet nedan var det lag som spelade hemma i match 2. Vinnaren av slutspelet blir mästare av Torneo Clausura. Om det blev lika totalt efter de två spelade matcherna så gick det laget som placerade sig bäst i grundserietabellen vidare. Bortamålsregeln, förlängning eller straffsparksläggning tillämpas inte.

Sammanlagd tabell
Laget med flest poäng sammanlagt i Apertura och Clausura fick en plats i Copa Libertadores 2012. I det här fallet hade Universidad de Chile redan en plats, så platsen skulle ha gått till Universidad Católica. Universidad Católica hade dock också redan kvalificerat sig genom att vara den bästa finalisten, så platsen gick till Unión Española istället. De två sista lagen flyttades ner till Primera B och de två näst sista lagen fick kvalspela mot två lag i Primera B.

Kvalspel
Lagen på plats 15 och 16 i den sammanlagda tabellen,  Santiago Wanderers och Unión San Felipe, fick kvalspela mot lagen som hamnade på plats 3 och 4 i Primera B, vilket var Everton och Naval. 
Santiago Wanderers (med seger 3-2 totalt över Naval) och Unión San Felipe (med seger 2-1 totalt över Everton) fick spela kvar i Primera División de Chile även säsongen 2012 medan Naval och Everton fick fortsätta spela i Primera B.

Se även
Copa Chile 2011
Copa Libertadores 2011
Copa Sudamericana 2011
Primera B de Chile 2011

2011 i Chile
Fotbollssäsongen 2011
Fotboll i Chile
Primera División de Chile